Заостровье — название населённых пунктов в России:

 Заостровье — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Заостровье — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Заостровье — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Заостровье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Заостровье — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Заостровье — посёлок при станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Заостровье — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Заостровье — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Заостровье — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Заостровье — деревня в Бологовском районе Тверской области.

См. также 
 Заостровье — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Заостровское сельское поселение